

Самарська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край
 Самарська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край
 Самарська сільська рада — сільське поселення, Хайбуллінський район, Башкортостан

Самарська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Петропавлівський район